

Patronyme 

 Anca Barna (née en 1977 à Cluj-Napoca), joueuse de tennis allemande ;
 Dan Barna (né en 1975), homme politique roumain ;
 Oleh Barna (né en 1967), politicien ukrainien ;
 Petr Barna (né en 1966 à Prague), patineur artistique qui a représenté la Tchécoslovaquie ;
 Viktor (Győző) Barna (1911-1972), joueur de tennis de table hongrois-anglais.

Prénom 
 Barna est un prénom hongrois.
 Barna Bor (né en 1986), judoka hongrois ;
 Barna di Bertino (da Siena) (?  1380), peintre italien ;
 Barna Kabay (né en 1948 à Budapest), réalisateur hongrois.

Toponymes 

 Bárna, un village et une commune du comitat de Nógrád en Hongrie ;
  Barna ou Bearna, un village a l'ouest de Galway, dans le comté de Galway, en Irlande ;
 Velika Barna, village de la municipalité de Grubišno Polje en Croatie.

Homonymie de patronyme hongrois